Wils ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Wils (* 1957),  belgischer Theologe und Ethiker
 Sabine Wils (* 1959), deutsche Politikerin

Wils ist ein Ortsteil von Salzatal

Siehe auch:
 WILS
 Wills
 Wilz